Cosio di Arroscia – comune italiano in provincia di Imperia
Cosio Valtellino – comune italiano in provincia di Sondrio
Cosío – municipio dello stato di Aguascalientes, Messico